Rotterdam Open 2023, właśc. ABN AMRO Rotterdam 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2023 z cyklu Rotterdam Open rozgrywany w dniach 13-18 lutego 2023 roku w Rotterdamie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 1 349 070 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Holandii